Biksējas Cuku Purvs är en mosse i Lettland.   Den ligger i kommunen Smiltenes novads, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Riga.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Referenser 

Våtmarker i Smiltenes novads